Per Eklund, švedski hokejist, * 9. julij 1970, Sollentuna, Švedska.

Eklund je v švedski ligi igral za klube Väsby IK, Huddinge IK, Djurgårdens IF, Linköpings HC in Sollentuna HC. V sezoni 1999/00 je s klubom Djurgårdens IF osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1995 je bil kot 182. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V drugem delu kariere je igral tudi za kluba Krefeld Pinguine in EHC Straubing Tigers v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1997, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel po tri gole in podaje na enajstih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Väsby IK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 5
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Väsby IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 17
| 3
| 8
| 11
|
| 8
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|-
| Väsby IK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 32
| 12
| 21
| 33
|
| 40
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Väsby IK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 26
| 18
| 13
| 31
|
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Väsby IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 29
| 13
| 24
| 37
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 36
| 22
| 23
| 45
|
| 14
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 35
| 20
| 11
| 31
|
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 19
| 10
| 29
|
| 20
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 17
| 10
| 27
|
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 20
| 16
| 36
|
| 14
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| +3
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 97/98
|
| 73
| 21
| 29
| 50
| -16
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 14
| 9
| 23
| -2
| 49
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 20
| 13
| 33
| +10
| 38
|
| 13
| 3
| 1
| 4
| -2
| 6
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 00/01
|
| 60
| 14
| 12
| 26
| -10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 16
| 18
| 34
| -13
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 7
| 27
| 34
| -7
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 7
| 13
| +7
| 10
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 14
| 15
| 29
| +8
| 24
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +1
| 0
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 49
| 6
| 9
| 15
| +1
| 18
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 17
| 8
| 25
| -7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Straubing Tigers
| Nemška liga
| 06/07
|
| 20
| 4
| 2
| 6
| -7
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sollentuna HC
| Švedska 3. liga
| 06/07
|
| 10
| 6
| 11
| 17
| +13
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sollentuna HC
| Švedska 3. liga
| 07/08
|
| 23
| 11
| 22
| 33
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sollentuna HC
| Švedska 3. liga
| 08/09
|
| 11
| 3
| 13
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 871
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 328
| bgcolor="#7FFF00" | 637
| bgcolor="#7FFF00" | -27
| bgcolor="#7FFF00" | 511
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Hokejisti Väsby IK
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti EHC Straubing Tigers
Hokejisti Sollentuna HC